Награды и номинации группы Red Velvet

Список наград и номинаций южнокорейской гёрл-группы Red Velvet. Включают в себя свыше 56 награду и 211 номинаций. Группа была сформирована в 2014 году компанией SM Entertainment. Официальный дебют состоялся 1 августа 2014 года с песней «Happiness».

Корейские

Другие премии

Списки

См. также 
 Red Velvet
 Дискография Red Velvet

Примечания

Комментарии

Источники 

Red Velvet
Red Velvet